Уезд Илань (依兰县) — уезд города субпровинциального значения Харбин провинции Хэйлунцзян (КНР).
 Уезд Илань (宜蘭縣) — уезд Китайской Республики.
 Город Илань (宜蘭市) — административный центр уезда Илань Китайской республики.

См. также